Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1978 kam es bei den Langlaufbewerben der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Weltmeisterin 1974:  / Olympiasiegerin 1976: 

Datum: 20. Februar 1978

Teilnehmer: 46 genannt; 45 gestartet; 44 gewertet;

Quellen 
 MM-kisat Lahti 1978 5 km naiset 20.2.1978 , auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 3. Mai 2020.
 Women 20 (sic!) km Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 3. Mai 2020

10 km 

Weltmeisterin 1974:  / Olympiasiegerin 1976: 

Datum: 18. Februar 1978

Teilnehmer: 45 genannt; 43 gestartet; 43 gewertet;

Quellen 
 78 Lahti MM 10 km Hiihto, Naiset - 10 km Langlauf, Damen, FIS
 MM-kisat Lahti 1978 10 km naiset 18.2.1978 , auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 3. Mai 2020.
 Women 10 km Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 3. Mai 2020

20 km 

keine Titelverteidigerin / keine vorangegangene Olympiasiegerin, Disziplin erstmals im WM-Programm

Datum: 25. Februar 1978

Teilnehmer: 43 genannt; 41 gestartet; 37 gewertet;

Quellen 
 MM-kisat Lahti 1978 20 km naiset 25.2.1978 , auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 3. Mai 2020.
 78 Lahti MM - Väliajat 10,0 km - Intermediate Times 10,0 km - 25.22-78, in Lahdenmuseot, Lahti
 Women 20 km Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 3. Mai 2020

4 × 5 km Staffel 

Weltmeisterinnen 1974:  (Nina Baldytschewa, Nina Seljunina, Raissa Smetanina, Galina Kulakowa)
Olympiasiegerinnen 1976:  (Nina Baldytschewa, Sinaida Amossowa, Raissa Smetanina, Galina Kulakowa)

Datum: 22. Februar 1978

Teilnehmer: 9 Mannschaften gemeldet; 9 gestartet; 9 gewertet;

Quellen 
 MM-kisat Lahti 1978 Viestohiihto naiset 4 x 5 km 22.2.1978 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 3. Mai 2020.
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing XX World Championship 1978 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 3. Mai 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb